Miejscowości w Polsce:
 Krzycko Małe
 Krzycko Wielkie
Inne obiekty geograficzne:
 jezioro Krzycko